L'Insoumise peut désigner :
 L'Insoumise, librairie anarchiste située sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal ;
 L'Insoumise, film muet américain réalisé par Howard Hawks, sorti en 1928 ;
 L'Insoumise, film américain réalisé par William Wyler, sorti en 1938 ;
 L'Insoumise, téléfilm français réalisé par Nadine Trintignant, diffusé en 1996.

Voir aussi 
 Les Insoumises, un film français réalisé par René Gaveau et sorti en 1956
 L'Insoumise de la porte de Flandre, un roman de l'écrivain marocain Fouad Laroui, paru en 2017

Homonymie de titre